Лејк Катрин има више значења:
 Лејк Катрин (Флорида)
 Лејк Катрин (Њујорк)
 Лејк Катрин (Илиноис)